PAAT steht für:
 Panevėžio apygardos administracinis teismas (Bezirksverwaltungsgericht Panevėžys), litauisches Bezirksverwaltungsgericht
 Casco Cove Coast Guard Station (ICAO-Code), Flugfeld auf Attu, einer Insel der Aleuten

Paat steht für:
 Paat (auch Pat oder Goth Pat), pakistanischer Ort im Dadu District, Provinz Sindh, Pakistan

PAAT